

Imagerie et cinéma 
 Un panoramique est un mouvement de caméra en cinéma.
 La photographie panoramique est un format de photographie. Voir aussi caméra panoramique.
 Une panoramique dentaire est un cliché radiographique de l'ensemble de la denture et des articulations temporo mandibulaires.
 Le panoramique est un réglage d'un console de mixage stéréophonique.

Transport 
 Une voiture panoramique est une voiture de chemin de fer vitrée pour donner un meilleur aperçu du paysage.
 Le panoramique est le surnom d'un autorail de la SNCF, le X 4200.
 Le panoramique est un autobus.